Världsmästerskap 2013 kan avse:

 Världsmästerskapen i alpin skidsport 2013
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 2013
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013
 Världsmästerskapet i ishockey för damer 2013
 Världsmästerskapen i skidskytte 2013
 Formel 1-VM 2013
 Världsmästerskapet i handboll för damer 2013
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2013
 Världsmästerskapen i friidrott 2013
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2013
 Världsmästerskapet i innebandy för damer 2013
 Världsmästerskapen i konståkning 2013
 Världsmästerskapen i orientering 2013
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2013
 Världsmästerskapen i simsport 2013
 Världsmästerskapen i skidorientering 2013
 World Touring Car Championship 2013